Gstrein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gstrein (* 1965), österreichischer Skirennläufer
 Fabio Gstrein (* 1997), österreichischer Skirennläufer
 Heinz Gstrein (* 1941), österreichisch-schweizerischer Orientalist
 Helmut Gstrein (* 1960), österreichischer Skirennläufer
 Hugo Gstrein (1906–1949), österreichischer Skilangläufer
 Josef Gstrein (1917–1980), österreichischer Skisportler und Hotelier
 Lydia Gstrein (* 1931), österreichische Skirennläuferin
 Norbert Gstrein (* 1961), österreichischer Schriftsteller
 Toni Gstrein (1909–1969), österreichischer Skilangläufer